Jim King (baloncestista) puede referirse a:

 Jim King (1941-), baloncestista estadounidense
 Jim King (también James King) (1943-), baloncestista estadounidense